Absolute – squadra di produttori musicali britannica 
 Absolute – singolo dei Thousand Foot Krutch del 2005
 Absolute – singolo di Foxes del 2022